24946 Foscolo - asteroid iz Glavnog asteroidnog pojasa
Foscolo - mletačka patricijska obitelj
Leonardo Foscolo - mletački general u hrvatskim krajevima
Andrea Foscolo - talijanski političar, diplomat i vojna osoba
Daulo Augusto Foscolo - talijanski katolički patrijarh
Giovanni Foscolo - talijanska vojna osoba, brat Uga Foscola
Giulio Foscolo - talijanska vojna osoba, brat Uga Foscola
Marco Antonio Foscolo - starogrčki dramaturg
Ugo Foscolo - talijanski pjesnik i pisac